Cette page contient les pages d'homonymie de Descloux et Desclous.

 Antoine Descloux (1969-), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Jean-Louis Descloux (1937-), un athlète suisse, spécialiste du 400 mètres ;
 Lizzy Mercier Descloux (1956-2004), une musicienne et chanteuse française.

 Sylvain Desclous (1973-), un réalisateur et scénariste français.